Вое́нная та́йна:

 Военная тайна — сведения военного характера, специально охраняемые государством; разновидность государственной тайны.
 «Военная тайна» — передача на канале РЕН ТВ.
 «Военная тайна» — повесть Аркадия Гайдара.
 «Военная тайна» (1958) — экранизация одноимённой повести Аркадия Гайдара.
 «Военная тайна» (1990) — сюжет из альманаха «Весёлая карусель» № 22.